Лена Бёрйесон (, полное имя Helena (Lena) Börjeson; ) — шведская скульптор и педагог.

Биография 
Родилась 13 октября 1879 года в Копенгагене в семье скульптора ; у неё было два брата: художник  и скульптор .

Первоначальное художественное образование получила у отца. Она сопровождала его в художественных поездках по Италии в 1905—1906 годах.

В 1916 году Лена поехала в Париж, открыла художественную галерею Maison Watteau, а затем стала директором художественной школы Скандинавская академия. Во Франции она находилась по 1939 год. Вернувшись в Швецию, основала в 1940 году собственную скульптурную школу в Стокгольме. Обучение велось в её квартире в доме на улице Fjällgatan 34. Интересно, что в этом же доме на верхних этажах жила шведская активистка и политик Анна Линдхаген.

Бёрйесон выполняла в основном портретные бюсты, статуэтки и жанровые скульптуры. Некоторые работы Лена Бёрйесон представлены, в частности, в Национальном музее Швеции в Стокгольме.

Умерла 14 апреля 1976 года в Стокгольме.

Примечания

Ссылки 
 BÖRJESON, HELENA (LENA)

Скульпторы Швеции
Педагоги Швеции